Effigy of the Forgotten é o álbum de estreia da banda americana de death metal Suffocation.

Lista de faixas

Créditos 
Suffocation
Frank Mullen: Vocais
Doug Cerrito: Guitarra rítmica e principal
Terrance Hobbs: Guitarra rítmica e principal
Josh Barohn: Baixo
Mike Smith: Bateria

Produção
Scott Burns: Produção, engenharia, mixagem
Eddy Schreyer: Masterização

Músicos convidados
George Fisher - Vocais de apoio em "Reincremation" e "Mass Obliteration".

Álbuns de Suffocation
Álbuns de death metal
Álbuns de estreia de 1991